Зайцевка () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321283004. Население по переписи 2001 г. составляет 10 (6/4 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Зайцевка находится на расстоянии в 1 км от сёл Кобзаревка, Козаченковка, Лисконоги и Мануйлово (Нововодолажский район).
Рядом с селом небольшой лесной массив урочище Зайцевское (дуб).

История 
 1804 - дата основания.

Известные люди 
 Михаил Чумаченко, родился в 1917 г. в селе Зайцевка. Отец Екатерины Ющенко, жены президента Украины (2005-2010).

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины